Theiophytalia — род растительноядных орнитоподовых динозавров из клады Styracosterna из мела Северной Америки. Типовой и единственный вид Theiophytalia kerri назван и описан Кеннетом Карпентером и Кэтлин Брилл в 2006 году. Имя рода образовано из греческих слов «theios», что значит «принадлежащий богам» и «phytalia», что означает «сад». Видовое имя дано в честь Джеймса Хатчинсона Керра (James Hutchinson Kerr), который обнаружил экземпляр динозавра.

История исследования 
Голотип YPM 1887 обнаружен в слоях формации Purgatoire, датированных аптом — альбом, штат Колорадо, США.

В 1878 году Джеймс Керр из Колледжа Колорадо обнаружил в парке Сад Богов в штате Колорадо частичный череп орнитопода. В 1886 году череп был передан Отниелю Чарлзу Маршу из Йельского колледжа, который отнёс остатки к роду Camptosaurus и виду C. amplus и использовал их для реконструкции и описания рода. Первоначально Марш предполагал, что экземпляр YPM 1887 происходит из формации Моррисон, поэтому он отнёс остатки к юрскому периоду. В 1909 году Чарльз Гилмор заявил, что YPM 1887 принадлежит гораздо более крупной особи камптозавра, и, вероятно, к новому, отдельному виду камптозавра.

Карпентер и Брилл, изучив экземпляр YPM 1887, заявили, что по особенностям костей и размеру черепа Theiopbytalia занимает промежуточное положение между Camptosaurus и Iguanodon, в частности I. lakotaensis (который в 2009 году выделен в новый род Dakotadon).

Голотип представляет собой две несочленённые части черепа, состоящие из костей левой стороны. Передняя часть включает кости: предчелюстную, челюстную, носовую, слёзную, предлобную,  (отсоединена) и фрагменты лобной. Задняя часть включает кости: передний фрагмент зубной с двумя неполными зубами, надугловую, угловую, квадратную, квадратно-скуловую, неполную скуловую, фрагмент челюстной, предсочленовую, сочленовую, крыловидную, клювовидную, и расчленённую подъязычную.

Описание 

Theiophytalia диагностируется по следующим признакам: передний край морды очень морщинистый; короткий, рассечённый край предчелюстной кости находится ниже альвеолярной поверхности челюстной кости; небольшое предглазничное окно находится в маленькой предглазничной ямке; дорсальный отросток челюстной кости широкий; покрытый бороздами скуловой «рог» выступает в постеровентральном направлении; квадратно-скуловая кость покрывает латеральное отверстие квадратной кости; толстая квадратная кость, задняя сторона тела кости имеет борозду, идущую выше уровня квадратно-скуловой кости, задний конец кости выпуклой формы; пальпебральная кость короткая, конической формы, выступает постеролатеральной над глазницей; пластинка зубной кости простирается в постеровентральном направлении над угловой костью.

Приблизительная длина черепа Theiophytalia — 46,6 см.

С дорсальной стороны череп Theiophytalia почти треугольной формы, как у камптозавра, с узкой передней частью и более широкой на уровне лобных костей. Предчелюстная кость под ноздрями слегка выступает в латеральном направлении, но не в такой степени, как у камптозавра, игуанодона и уранозавра. Форма черепа с дорсальной стороны  у Theiophytalia является промежуточной между камптозавром, у которого короткая, треугольная морда, и игуанодоном, у которого череп длиннее и уже.

С латеральной стороны профиль черепа Theiophytalia постепенно опускается над лобными и носовыми костями до ноздрей, где резко идёт вниз к передней части морды. Ноздри небольшие и расположены спереди, как у камптозавра, тогда как у игуанодона они крупнее и находятся немного позади. Небольшое предглазничное окно находится в заднем углу средней по размеру преглазничной ямки; оба пропорционально меньше соответствующих окна и ямки дриозавра и камптозавра, но больше, чем у игуанодона, за исключением I. lakotaensis. Края предглазничной ямки Theiophytalia крутые со всех сторон в отличие от I. lakotaensis, у которого передний край сливается с телом челюстной кости. Глазница была, по-видимому, не такая большая пропорционально черепу, как у камптозавра, и больше похожа на глазницу игуанодона.

Филогения 
Карпентер и Брилл предположили, что Theiophytalia занимает промежуточное положение между более базальным камптозавром и более продвинутым игуанодоном.

Для выяснения филогенетического положения Iguanacolossus и Hippodraco на основе матрицы данных, содержащей 131 признак для 61 таксона, McDonald и коллегами был проведён анализ. В полученном дереве строго консенсуса Hippodraco и Theiophytalia образуют кладу базальных Styracosterna. Последующие филогенетические анализы, проведённые McDonald и коллегами, подтвердили родственные отношения между Hippodraco и Theiophytalia.

Кладограмма на основе исследования McDonald и коллег 2017 года (дерево согласия по большинству):

Примечания 

Анкилополлексии
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2006 году
Таксоны животных, названные в честь людей